Weißenfeld steht für:

 Weißenfeld, eine Ortschaft der Gemeinde Vaterstetten, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Kiltsi (deutsch Weißenfeld), ein Dorf der Stadtgemeinde Haapsalu, Kreis Lääne, Estland

Weißenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria von Weißenfeld (1642–1700), deutsche Dichterin
 Johannes Weißenfeld (* 1994), deutscher Ruderer

Siehe auch:

 Lippe-Biesterfeld-Weißenfeld